Doumic ist der Familienname folgender Personen:

 René Doumic (1860–1937), französischer Literaturhistoriker und -kritiker
 Max Doumic (1863–1914), französischer Architekt und Schriftsteller